Сарразен (фр. Sarrazin) — французская фамилия.

Известные носители:

 Сарразен, Адриан де (1775—1852) — французский писатель.
  — французская писательница.
 Сарразен, Жан (1770—1848) — французский писатель и авантюрист.
 Сарразен, Жан-Франсуа (1603—1654) — французский поэт.
 Сарразен, Мишель (1659—1734) — франкоканадский врач и зоолог.
 Сарразен, Стефан (род. 1975) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

См. также 
 Саразен
 Сарразан